Товаро́вский () — украинская фамилия еврейского происхождения:

Известные носители 
 Товаровский, Иосиф Григорьевич (1936—2020) — советский и украинский учёный в области металлургии.
 Товаровский, Михаил Давидович (1903—1969) — советский футболист и тренер, крупный футбольный теоретик.